Сміттєва урна — кругла посудина для сміття, що встановлюється на вулицях і в громадських приміщеннях, маленький контейнер для сміття
 Виборча урна — скринька з вузьким прорізом, в яку опускаються виборчі бюлетені при таємному голосуванні
 Похоронна урна — посудина, звичайно у формі вази, для зберігання праху померлого після кремації
 Урна — річка в Омській області та Тюменській області Росії (ліва притока Дем'янки).
 «Похоронна урна» — японський фільм 2012 року режисера Дзіро Нагае

Примітки